Reitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Reitinger, deutscher Musikproduzent, Komponist, Liedtexter
 Josef Reitinger (1922–1994), österreichischer Prähistoriker
 Richard Reitinger (* 1951), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Reidinger
 Reitlinger